Hotel Retman w Toruniu – trzygwiazdkowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Rabiańskiej 15, w sąsiedztwie Żywego Muzeum Piernika i Galerii Sztuki Wozownia. 
Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 639).

Historia 
Kamienica pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i pełniła funkcję mieszkalną. Pod koniec lat 90. XX wieku przeszła w prywatne ręce i została odrestaurowana oraz zaadaptowana na hotel. Dzięki pracom konserwatorskim odrestaurowano m.in. detale architektoniczne na fasadzie kamienicy.

Hotel ma standard trzygwiazdkowy, a nocleg może w nim znaleźć 29. gości.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Przypisy 

R
Kamienice w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu